Die Slowakei nutzt einen geschlossenen Rufnummernplan, Vorwahlen beginnen mit 0. Nach der Null folgt, mit der Ausnahme Bratislavas das nur eine weitere Ziffer (02) nutzt, zwei weitere Ziffern.

Zuerst hatten die Slowakei und Tschechien, die sich 1993 trennten, weiterhin die gemeinsame internationale Vorwahl +42 genutzt. Erst zum 28. Februar 1997 änderte sich dies, Tschechien benutzt seitdem +420, die Slowakei +421.

Nummerierungsplan

Kurzwahlen (Notfallrufnummern) 
Die folgenden Rufnummern sind in der ganzen Slowakei gültig:

112 – Notruf (Allgemein)
150 – Notruf (Feuer)
155 – Notruf (Unfallrettung)
158 – Notruf (Polizei)
159 – Notruf (Stadtpolizei)

Der Anruf bei diesen Nummern ist immer kostenlos.

Einzelnachweise 
Nummerierungsplan veröffentlicht durch das Amt für Telekommunikation der Slowakei

Telekommunikation (Slowakei)
Slowakei